Miejscowości w USA:
 Williamsport – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Williamsport – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Williamsport – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Williamsport – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
Gminy w USA:
 Williamsport (ang. Williamsport Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee